Wild at Heart kan syfta på:
 Wild at Heart (låt)
 Wild at Heart (film)